Bad Company («Плохая компания»):
 Bad Company — британская блюз-рок-группа.
 Bad Company — альбом группы Bad Company (1974).
 Bad Company — британская драм-н-бейс-группа.
 Bad Company — манга-приквел к мультфильму «Крутой учитель Онидзука».
 Battlefield: Bad Company — игра в жанре шутер от первого лица от компании DICE. Также присутствует продолжение: Battlefield: Bad Company 2.

См. также 
 Плохая компания (значения)